Кастельнуово ():

Персоналии 
 Кастельнуово, Гвидо (1865—1952) — итальянский математик, сын Э. Кастельнуово.
 Кастельнуово, Нино (1936—2021) — итальянский актёр театра, кино и телевидения.
 Кастельнуово, Энрико (1839—1915) — итальянский романист.

Составные фамилии 
 Кастельнуово-Тедеско, Марио (1895—1968) — итало-американский композитор и пианист еврейского происхождения.

Топонимы 
 Кастельнуово — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Кастельнуово — итальянское название города Херцег-Нови в Черногории.

Составные названия 
 Кастельнуово-Бельбо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастельнуово-Берарденга — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Сиена.
 Кастельнуово-Бокка-д’Адда — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.
 Кастельнуово-Бормида — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Кастельнуово-Бодзенте — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.
 Кастельнуово-делла-Дауния — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Кастельнуово-дель-Гарда — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Верона.
 Кастельнуово-ди-Гарфаньяна — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.
 Кастельнуово-ди-Валь-ди-Чечина — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.
 Кастельнуово-ди-Конца — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Кастельнуово-ди-Порта — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Кастельнуово-ди-Фарфа — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Кастельнуово-ди-Чева — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Кастельнуово-Дон-Боско — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастельнуово-Кальчеа — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастельнуово-Магра — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.
 Кастельнуово-Нигра — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Кастельнуово-Парано — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Кастельнуово-Рангоне — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Кастельнуово-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.
 Кастельнуово-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Коллеретто-Кастельнуово — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

См. также 
 Осада Кастельнуово